Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Palermo) van 2006 vond plaats van 17 tot en met 23 juli 2006 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Flavia Pennetta strandde in de eerste ronde.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Anabel Medina Garrigues uit Spanje, won het toernooi. In de finale versloeg zij de via een wildcard toegelaten Italiaanse Tathiana Garbin in twee sets. Medina Garrigues wist voor de vierde keer het toernooi van Palermo op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2006. Zij won US$ 22.900 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was als derde geplaatst. Zij bereikte de tweede ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door kwalificante Aravane Rezaï.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Giulia Casoni en Marija Koryttseva hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Eléni Daniilídou en Jasmin Wöhr, verloor meteen hun openingspartij. Ook alle andere reekshoofden overleefden de eerste ronde niet.

Het ongeplaatste duo Janette Husárová en Michaëlla Krajicek won het toernooi. In de finale versloegen zij de Italiaanse kwalificantes Alice Canepa en Giulia Gabba met tweemaal 6–0. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Slowaakse Husárová had daarnaast negentien eerdere dubbel­speltitels met andere partners; de Nederlandse Krajicek geen.

Krajicek was de enige Nederlandse speelster. Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2006
Palermo